Jermain Elskamp (Suriname, 1975. szeptember 16.–) suriname-i nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Suriname-i labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2010-től tartotta nyilván bírói keretében. Több, nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett.

Arany-kupa 
Amerikai Egyesült Államok a 11., a 2011-es CONCACAF-aranykupa és a 12., a 2013-as CONCACAF-aranykupa tornát rendezte, ahol a CONCACAF JB bíróként alkalmazta.

2011-es CONCACAF-aranykupa

2013-as CONCACAF-aranykupa

Források 

Suriname-i labdarúgó-játékvezetők
1975-ben született személyek
Élő személyek